Krumbach může být:

 Krumbach (Dolní Rakousy) – městys v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko
 Krumbach (Švábsko) – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Krumbach (Vorarlbersko) – obec v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko

Externí odkazy